Abiodun Baruwa (Abuja, 16 de novembro de 1974) é um ex-futebolista  nigeriano que atuava como goleiro.

Jogou por Kano Pillars, Iwuanyanwu, Shooting Stars, Sion, Sturm Graz e Barry Town até se aposentar, com apenas 30 anos de idade, quando seu contrato com o Hornchurch (clube que disputa tornios não-filiados à Football League) ter se encerrado.

Pela Seleção Nigeriana, Baruwa disputou apenas três jogos entre 1997 e 1998, tendo participado da Copa de 1998 como terceiro goleiro das Super-Águias.

Ligações externas 
 

Naturais de Abuja
Futebolistas da Nigéria
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do SK Sturm Graz
Futebolistas do Shooting Stars FC
Jogadores da Seleção Nigeriana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998